Ниже представлен список песен украинской певицы Светланы Лободы. За свою начавшуюся в 2004 году сольную карьеру певица официально выпустила более восьмидесяти песен на русском, украинском, английском и армянском языках.

На начальном этапе своей карьеры Светлана Лобода принимала участие в написании почти каждой своей песни. Так, на дебютном альбоме «Ты не забудешь» 2005 года певица является автором или соавтором семи песен из десяти. Остальные были написаны Тарасом Демчуком, включая дебютный хит-сингл «Чёрно-белая зима». На втором альбоме «Не ма4о» 2008 года Лобода числится уже в кредитах к каждой песне, среди соавторов также украинская поэтесса Дианна Гольдэ. В 2009 году Лобода представляла Украину на конкурсе «Евровидение» с песней «Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)», композитором которой выступила сама исполнительница, а автором слов стал Евгений Матюшенко. Русская версия песни получила название «Парень, ты ничё», текст к ней написала уже Лобода.

В начале 2010-х годов артистка активно записывала новые песни, каждый раз приглашая новых авторов. Среди них были: Паша Сетрова, Юлия Осина-Фридман, Георгий Денисенко, Сергей Немировский, Евгений Дубовик. В 2013 году певица записала свою первую песню на украинском языке «Кохана», это была кавер-версия песни Николая Мозгового, которую он написал сам. В 2014 году Лобода выпустила песню «Смотришь в небо» авторства Андрея Осадчука, впоследствии в её репертуар войдут такие его песни как «Облиш» и «Пора домой».

С 2014 по 2017 годы певица записывала свой третий студийный альбом, который впоследствии получил название H2LO. Однако, в отличие от предыдущих пластинок, на этой Лобода практически не принимала участия в написании песен. Автором песни «Твои глаза» стал начинающий автор Игорь Майский, который ещё в 2012 году продал Лободе песню. Рита Дакота, также числящаяся в кредитах «Твоих глаз», написала для альбома песни «Невеста» и «Не нужна». На альбом также была включена кавер-версия песни Валерия Меладзе «Текила-любовь», автором которой является его брат Константин.

В 2017 году певица начала сотрудничать с автором Артёмом Ивановым, экс-участником группы «Инь-Ян». Первой песней в исполнении Лободы стала «Парень», в дальнейшем он написал для неё такие хиты как «Superstar», «Пуля-дура» и «Мой». В 2018 году исполнительница записала песню для фильма «Гоголь. Вий» под названием «Лети», её автором стал Дмитрий Лорен. Он же в 2021 году написал для Лободы песню «Родной».

В 2019 году Лобода выпустила альбом Sold Out, над которым также трудилась плеяда авторов, включая Артёма Иванова и Анатолия Алексеева. В следующем году певица выпустила экспериментальную для себя песню «Boom Boom» авторства Анатолия Алексеева, Вадима Чернышёва и её партнёра по песне Pharaoh’а. В 2021 году Лобода вновь записала украиноязычную песню, «Indie Rock (Vogue)», написанную Александром Хорошковатым и Юрием Андрийченко. В октябре того же года она выпустила песню «Americano», написанную Никитой Киселёвым.

Список песен

Сольные песни 
 выделены песни, которые исполнялись только на концертах (live) и не выходили в студийной записи.

Дуэты

Перепевки песен других исполнителей 
 выделены песни, которые исполнялись только на концертах (live) и не выходили в студийной записи.

См. также 
 Дискография Светланы Лободы

Примечания

Ссылки 
 
 
 



Лобода, Светлана